Ел Палмосо има више значења:

 Ел Палмосо (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Палмосо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику